Sayler ist der Familienname folgender Personen:
 Diet Sayler (* 1939), deutscher Maler und Bildhauer
 Henry B. Sayler (1836–1900), US-amerikanischer Politiker
 Milton Sayler (1831–1892), US-amerikanischer Politiker
 Wilhelmine M. Sayler (1928–2021), deutsche Pädagogin, Hochschullehrerin und Autorin

Siehe auch:
 Saylers Creek
 Sailer
 Seiler
 Seiller
 Seyler
 Sailor